Bidar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Bidar, ort, Karnataka, Bīdar, 
 Bīdar (distrikt), Karnataka, 
 Bidar Taluk, underdistrikt, Karnataka,

Iran 

 Bīdar (ort), Kurdistan,

Turkiet 

 Yalıntepe, ort, Şırnak, 
 Bidar (ort i Turkiet), Batman, 
 Beğendik, ort, Bitlis, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar